Арте́мий Миха́йлович Карапетья́нц (27 мая 1943, , РСФСР, СССР — 26 декабря 2021, Москва) — советский и российский филолог-китаист, лингвист, текстолог, профессор. Историк китайской философии. Муж Тань Аошуан (1931—2017 гг.) — профессора (с 1998 года) кафедры китайской филологии ИСАА МГУ Института Азии и Африки МГУ.

Ссылка на интервью с А. М. Карапетьянцем, размещенное на сайте «Российское китаеведение — устная история»: https://china-oral.ivran.ru/f/Intervyu_s_Karapetyancem_Artemiem_Mihajlovichem.pdf .

Биография 
Родился в Москве в семье доцента МХТИ Михаила Христофоровича Карапетьянца. В 1966 году окончил Институт восточных языков при МГУ.

Кандидат филологических наук (1969). Доктор филологических наук (1992), тема докторской диссертации" «Типология основных единиц китайского языка» (специальность 10.02.19 — Теория языкознания). Преподаватель (1969). Профессор. В 1992—2003 гг. заведующий кафедрой китайской филологии ИСАА МГУ.

Член редколлегии журнала «Вестник Московского университета. Серия. Востоковедение» (1992). Почётный профессор Педагогического университета Юго-Западного Китая (1997).

Специалист в области общего языкознания, языка и культуры Древнего Китая. Один из оригинальных исследователей философии и науки древнего Китая, творчески использующий разработанную В. С. Спириным структурно-семиотическую методику прочтения и интерпретации древнекитайских текстов.

Лауреат премии имени М. В. Ломоносова (2012) за сборник «У истоков китайской словесности: собрание трудов».

Скончался 26 декабря 2021 года.

Сочинения 
 Временная организация китайского потока речи: Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 1969
 Типология основных единиц китайского языка: Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. 1992
 Материалы по истории китайского языка. 1977
 Учебное пособие по литературному китайскому языку. 1985
 Древнекитайская системология: генеральная схема и приложения. М., 1990 (препринт)
 У истоков китайской словесности. Собрание трудов. М.: Восточная литература, 2010. 480с. (Corpus Sericum)
 Раннекитайская системология. М.: Восточная литература, 2015. 565 с., илл. (Corpus Sericum) ISBN 978-5-02-036556-8
Избранные статьи:
 Изобразительное искусство и письмо в архаических культурах // Ранние формы искусства. М., 1972
 Древнекитайская философия и древнекитайский язык // Историко-филологические исследования. М., 1974
 Китайское письмо до унификации 213 г. до н. э. // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977
 Формально-лингвистический анализ однородности текста «Чжуан-цзы» // Проблемы восточной филологии. М., 1979.
 Формирование системы канонов в Китае // Этническая история народов Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1981.
 Ба гуа как классификационная схема // XIII научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч.I. М., 1982.
 К проблеме структуры «И цзина» // XIV научная конференция. Общество и государство в Китае. Ч.1.,М., 1983.
 Чунь Цю и древнекитайский «историографический» ритуал // Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988.
 Древнекитайская системология: уровень протосхем и символов. М., 1989 (препринт)
 Проблема структуры «Чжоу и» // 24-я научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч.I. М., 1993.
 Теория «пяти элементов» и китайская концептуальная прото-схема // Вестник МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 1994. № 1

Примечания

Литература 
 Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 145.
 Кобзев А. И. Даосский темперамент и конфуцианский стиль (к 65 летию со дня рождения А. М. Карапетьянца) // Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция / Институт востоковедения РАН. — М., 2009. С.477-479.- ISBN 978-5-02-036391-5 (в обл.) (Текст на сайте Института востоковедения РАН )

Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Синологи СССР
Синологи России
Историки философии
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Доктора филологических наук
Лингвисты России
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ